Țepeș Vodă se poate referi la:
 Țepeș Vodă, Brăila
 Țepeș Vodă, Constanța